Katon Mlađi
Marko Porcije Katon Stariji
Katon (Katolički ton), diskografska kuća don Anta Bakovića